Формин — русская фамилия; имеет женскую форму Формина.

 Формин, Александр Николаевич (род. 1981) — российский пловец в ластах, тренер.
 Формин, Алексей Вениаминович (род. 1974) — российский игрок в мини-футбол.